Il singolare del torneo di tennis Torneo Godó 1988, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Kent Carlsson che ha battuto in finale Thomas Muster 6-3, 6-3, 3-6, 6-1.

Teste di serie 

 Henri Leconte (quarti di finale)
 Kent Carlsson (Campione)
 Thomas Muster (quarti di finale)
 Emilio Sánchez (secondo turno)
 Thomas Muster (finale)
 Ronald Agénor (secondo turno)
 Magnus Gustafsson (terzo turno)
 Jordi Arrese (quarti di finale)

 Magnus Gustafsson (semifinali)
 Claudio Mezzadri (secondo turno)
 Lawson Duncan (primo turno)
 Alberto Mancini (secondo turno)
 Tomáš Šmíd (terzo turno)
 Marcelo Filippini (semifinali)
 Horst Skoff (terzo turno)
 Fernando Luna (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Torneo Godó 1988